Maistriau ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Maistriau (1921–2008), belgischer Widerstandskämpfer
 Victor Maistriau (1870–1961), belgischer Politiker